Элктон (город, Миннесота) — город в округе Моуэр, штат Миннесота, США.
 Элктон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.
 Элктон (Мэриленд) — город в округе Сесил, штат Мэриленд, США.